Die Wahlen auf den Philippinen 2010 fanden am 10. Mai 2010 statt.

Gewählt wurden:
 der Präsident und der Vizepräsident, siehe Präsidentschaftswahl auf den Philippinen 2010
 die Abgeordneten des Repräsentantenhauses, siehe Wahl zum Repräsentantenhaus der Philippinen 2010
 die Hälfte der Mitglieder des Senats, siehe Wahl zum Senat der Philippinen 2010
 die Gouverneure und Provinzräte, siehe Provinzwahlen auf den Philippinen 2010
 die Bürgermeister und Vizebürgermeister sowie die Stadt- und Gemeinderäte

Philippinen
2010